Les artères intercostales sont les artères qui vascularisent les espaces intercostaux. 

Les artères intercostales comprennent :

 L'artère intercostale suprême ;
 Les artères intercostales antérieures :
 Les rameaux artériels intercostaux antérieurs de l'artère thoracique interne ;
 Les rameaux artériels intercostaux antérieurs de l'artère musculophrénique ;
 Les artères intercostales postérieures.

Notes et références 

intercostale